

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Drutarnia – część miasta Kalety
 Drutarnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Drutarnia – wieś  w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie